Koffertmordet kan syfta på:

 Koffertmordet i Göteborg – ett styckmord på grevinnan Margareta af Forselles, i Göteborg 1969
 Koffertmordet i Bagarmossen – ett mord 1954 i Stockholms södra stadsdel Bagarmossen